Pierre Bressant (né en 1959), ancien joueur et entraîneur de basket-ball français ;
 Prosper Bressant (1815-1886), acteur français ;
 Elisabeth Bressant (1819-1869), actrice française, épouse du précédent ;
 Alix Bressant, (1838-1909), comédienne et romancière française, fille des précédents.

Homonymie de patronyme